

Котлиська — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Котлиська — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства